Hasche ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Hasche (1920–1973), deutscher Chirurg
 Johann Christian Hasche (1744–1827), Theologe und Historiker in Dresden
 Walter Hasche (1909–2002), Rechtsanwalt in Hamburg

Hasche ist ein Firmenbestandteil von:
 CMS Hasche Sigle, Teil der internationalen Wirtschaftskanzlei CMS (Unternehmen)

Siehe auch
 Haschee